Voyeur — дебютний студійний альбом румунського рок-гурту Vank, виданий 1999 року. Як сингли були видані треки: Noi o scoatem la capat, Fermecata danseaza та рок-опера «Langa inima mea vine inima ta» (спільно з Марією Раду).

Трек-лист 
 Langa inima mea vine inima ta 
 Fermecata danseaza 
 Independent 
 Sarpele si cartita 
 Vineri 
 Noi o scoatem la capat 
 Zburătorul 
 Fata 
 Nimeni ca mine 
 Imi doresc

Посилання 
http://www.metalhead-ro/vank-vunk/album-voyeur-id25961-aid3370-1

Музичні альбоми 1999